Задорье — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Марьинская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в северо-западной части района, в лесной местности вблизи р. Дубенская. Произрастает сосна, берёза.

Уличная сеть не развита.

История 
Около дер. Задорье находится Задорьевское эстонское кладбище с разрушенной в 1995 г. ураганом деревянной лютеранской часовней.

Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Задорье вошла в состав образованного муниципального образования Сиковицкая волость.

До апреля 2015 года деревня Задорье входила в Сиковицкую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ деревня Задорье, вместе с другими селениями упраздненной Сиковицкой волости, вошла в состав образованного муниципального образования «Марьинская волость».

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Вывоз леса, деревообработка.

Почтовое отделение, обслуживающее д. Задорье, — 181114; расположено в бывшем волостном центре д. Сиковицы.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 
 Задорье (Псковская область) на Викимапии
Населённые пункты Струго-Красненского района
Эстонские поселения вне Эстонии